Henna-Riikka Honkanen – calciatrice finlandese, attaccante
 Ilmari Honkanen – militare finlandese, Cavaliere della Croce di Mannerheim
 Riikka Honkanen – sciatrice alpina finlandese